Água Boa puede hacer referencia a:

Água Boa, municipio del estado brasileño de Mato Grosso; 
Água Boa, municipio del estado brasileño de Minas Gerais; 
Água Boa, municipio de Rochedo, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul; 
Água Boa, aldea indígena de los maxacalis, en el municipio de Santa Helena de Minas, en el estado brasileño de Minas Gerais; o
Água Boa, barrio de Dourados, ciudad del estado brasileño de Mato Grosso do Sul.